Baschetul și-a făcut apariția la Jocurile Olimpice de vară din 1936 și a fost inclus până acum în 18 olimpiade. 59 de națiuni diferite au concurat de-a lungul timpului în competițiile de baschet la JO, însă niciuna nu a participat la toate edițiile desfășurate până acum. Deși a fost mereu un sport prioritar, competiția feminină a apărut doar în cadrul Jocurilor Olimpice de vară din 1976 de la Montreal, Canada.

Evenimente 
Cercul verde () arată desfășurarea competițiilor în fiecare an de olimpiadă, referitor la competiții masculine și feminine.

Masculin

Rezultate pe țară

Feminin

Rezultate pe țară

Referințe 
 

Baschet la Jocurile Olimpice